Вайз (округ, Техас)
 Вайз (округ, Вірджинія)